Горан Максимовић може се односити на:
 Горан Максимовић (стрелац), српски стрелац
 Горан Максимовић (историчар), српски историчар књижевности